Woburn (Massachusetts)
Saint-Augustin-de-Woburn est une municipalité de paroisse au Québec
Woburn Abbey près de Milton Keynes, Buckinghamshire.
 Woburn (Bedfordshire) dans le Bedfordshire (Royaume-Uni)
 Woburn dans la banlieue de Lower Hutt dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Woburn Safari Park, un parc zoologique.